Meurtre par intérim est un épisode de la série télévisée française Les Cinq Dernières Minutes, réalisé par Claude Loursais, diffusé en 1973.
 Meurtre par intérim (Un posto ideale per uccidere) est un film franco-italien réalisé par Umberto Lenzi, sorti en 1971.
 Meurtre par intérim (The Temp) est un film américain réalisé par Tom Holland, sorti en 1993.